Het chemisch element plutonium (Pu), met een atoommassa van 239,05 u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element.

Van plutonium zijn 21 radioactieve isotopen bekend. 244Pu is met een halveringstijd van ruim 80 miljoen jaar de meest stabiele. De belangrijkste isotopen van plutonium zijn:
 238Pu met een halfwaardetijd van 88 jaar
 239Pu, een splijtbaar isotoop met een halfwaardetijd van 24.000 jaar
 240Pu met een halfwaardetijd van 6500 jaar
 241Pu, een splijtbaar isotoop met een halfwaardetijd van 14 jaar
 242Pu, met een halveringstijd van ruim 373.000 jaar
Alle overige isotopen halveren in minder dan 7000 jaar.

De splijtbare isotopen worden gebruikt als brandstof in een kernreactor. 240Pu kan neutronen absorberen en is daarna splijtbaar. Bij het verval van 238Pu komt vervalwarmte vrij. Hiermee kan via thermo-elektrische generatoren elektrische energie worden geleverd. Onder andere het ruimteschip Voyager en de Cassini-Huygens maakten gebruik van deze energiebron.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element